Ḩaql ar Rawḑatayn (arabiska: حَقْل اَلرَّوْضَتَيْن) är ett oljefält i Kuwait. Det ligger i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Kuwait Stad. Ḩaql ar Rawḑatayn ligger  meter över havet.

Terrängen runt Ḩaql ar Rawḑatayn är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ḩaql ar Rawḑatayn. Runt Ḩaql ar Rawḑatayn är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Ḩaql ar Rawḑatayn är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Oljefält i Kuwait